Camilly Victória Perez Soares da Silva (Salvador,  20 de dezembro de 2001), artisticamente conhecida por Camilly Victória, é cantora, compositora e produtora musical.

Biografia 
Camilly Victória começou sua vida musical desde muito jovem, seu primeiro feat foi com a mãe Carla Perez no discografia "Todos somos iguais" na canção Homem Torto ainda com 3 anos de idade. Seguindo os passos dois pais artistas, Camilly continua sua musicalidade com a participação na gravação do DVD Harmonia em Brasília, em 2017, com a musica intitulada Ninguém Explica Deus aos 17 anos. Em 2020 a artista se lançou oficialmente musicalmente com a música On the Low, de sua própria autoria, em seu dia de aniversário de 19 anos, seguindo da canção Loyalty meses depois(2021).

Vida pessoal 
Filha do cantor e compositor Xanddy, Harmonia do Samba, e a apresentadora e ex-dançarina Carla Perez. Tem irmão novo Victor Alexandre Perez da Silva.

Discografia

Singles 

 13 de março 2021 — Camilly Victória — Loyalty

 20 de dezembro de 2020 — Camilly Victória — On The Low

 2017 —  Harmonia do Samba feat. Clóvis Pinho e Camilly Victória — Ninguém Explica Deus

 2005 — Carla Perez feat Camilly Victória — Homenzinho Torto

Videografia 

 2021 — Camilly Victória — Loyalty

 2020 — Camilly Victória — On The Low

 2017 — Harmonia do Samba feat. Clóvis Pinho e Camilly Victória — Ninguém Explica Deus